Wedgefield – comunità non incorporata della Carolina del Sud
Wedgefield – CDP della Florida